Varpa kan syfta på:

 Varpa (spel) – ett spel från Gotland
 Varpa (djur) – ett släkte  fjärilar

Se även
 Varpning (sjöfart) – förhalar en båt med hjälp av ankare